NCA steht als Abkürzung für:

 Namibia Commercial Aviation, ehemalige namibische Fluggesellschaft
 National Coffee Association, Handels- und Lobbyvereinigung der US-Kaffeeindustrie
 National Command Authority, die höchste militärische Befehlsgewalt der USA
 National Crime Agency, Bundeskriminalbehörde in Großbritannien
 N-Carboxyanhydride, eine Klasse von Monomeren zur Synthese von Polypeptiden, siehe N-Carbonsäureanhydrid-Methode
 Neukaledonien, UNDP-Code
 New Central Airservice, japanische Fluggesellschaft 
 Nicaragua, als olympisches Länderkürzel
 Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxide, in Lithiumionenbatterien verwendet
 Nippon Cargo Airlines, japanische Frachtfluggesellschaft
 North Caicos Airport (IATA-Code)
 Nuevo Central Argentino, eine Bahngesellschaft

Abkürzung